Puvogel bezeichnet den Wiedehopf.

In Norddeutschland als Familienname gebräuchlich, z. B. von
 Friedrich Puvogel (1836–1907), langjähriger Zweiter Bürgermeister von Wandsbek (1873–1907)
 Hans Puvogel (1911–1999), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Puvogel (1891–1980), deutscher Unternehmer
 Renate Puvogel (* 1935), deutsche Kunstkritikerin
 Ulrike Puvogel (1944–2018), deutsche Historikerin